Jan Przerębski (zm. ok. 1523) – kasztelan sieradzki
 Jan Przerębski (ok. 1519–1562) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, biskup-nominat chełmski, podkanclerzy koronny, sekretarz wielki koronny 
 Jan Przerębski – chorąży większy sieradzki
 Jan Przerębski – cześnik wieluński, rotmistrz królewski
 Jan Władysław Przerębski (zm. 1704) – referendarz koronny duchowny, sekretarz królewski, scholastyk kijowski, kantor gnieźnieński, kanonik krakowski, poznański  i warszawski
 Jan Przerębski (zm. 1768) – kasztelan spicymierski, chorąży mniejszy piotrkowski